Анри Агессо:
 Агессо, Анри д’ (Henri d’Aguesseau, 1636—1716) — французский государственный деятель. Его сыновья:
 Агессо, Анри Франсуа д’ (1668—1751) — французский юрист, канцлер Франции, член Французской академии.
 сын Анри-Франсуа Агессо, Анри Карден Жан Батист д’ (Henri Cardin Jean Baptiste d’Aguesseau, 1752—1826) — депутат генеральных штатов, дипломат и сенатор.